Luger puede hacer referencia a:
Georg Luger, el diseñador de armas austriaco.
Luger P08, uno de los modelos de la pistola semiautomática Parabellum.
9 x 19 Parabellum, cartucho también llamado 9 mm Luger.
Lex Luger, un luchador profesional.